Во-де-Люньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний схід від Парижа, 95 км на захід від Діжона, 40 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 151 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 342,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Во-де-Люньї на сайті французького Національного інституту географії
 Во-де-Люньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Во-де-Люньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Во-де-Люньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Во-де-Люньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна